

Geografia 
 Horten – cittadina della Norvegia

Persone 
 Alphons Horten – imprenditore e politico tedesco
 Heidi Horten – collezionista d'arte austriaca
 Helmut Horten – imprenditore tedesco
 Max Horten – orientalista tedesco
 Fratelli Horten – piloti militari e progettisti aeronautici tedeschi

Altro 
 Horten AG – grande magazzino di Düsseldorf, in Germania